Хартли има више значења:
 Округ Хартли (Тексас)
 Хартли (Калифорнија)
 Хартли (Тексас)
 Хартли (Ајова)
 Хартли (Делавер)